Erythropygia és un gènere d'ocells de la família dels muscicàpids (Muscicapidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.10, 2011) aquest gènere està format per 9 espècies:
 Erythropygia barbata.
 Erythropygia coryphoeus.
 Erythropygia galactotes.
 Erythropygia hartlaubi.
 Erythropygia leucophrys.
 Erythropygia leucosticta.
 Erythropygia paena.
 Erythropygia quadrivirgata.
 Erythropygia signata.

Muscicàpids